Cette page contient les pages d'homonymie de Doi et DOI.

Patronyme 

 Bansui Doi (1871-1952), poète et traducteur japonais ;
 Misaki Doi (1991-), joueuse de tennis japonaise ;
 Nobuhiro Doi (1964-), réalisateur de films et de séries télévisées japonais ;
 Takeo Doi (1920-2009), psychiatre et psychanalyste japonais ;
 Toshitada Doi (1942-), ingénieur japonais, ancien vice-président de l'entreprise Sony ;
 Yukihiro Doi (1983-), coureur cycliste japonais, membre de l'équipe Matrix Powertag.

Toponyme 

 Doi Inthanon, plus haut sommet de Thaïlande.

Autres 
DOI est un sigle pouvant signifier :
 Digital Object Identifier, en gestion électronique des documents ;
 Department of the Interior (en français, département de l'Intérieur des États-Unis).
 Distinctness of image gloss, en métrologie de l'apparence visuelle.